Еванта може да се отнася до:

 Еванта (митология), майка на Харитите от Зевс (според една от версиите)
 Еванта (спътник) – спътник на Юпитер